Charles Alten, général et homme politique hanovrien au service de l'armée britannique ;
 Ferdinand von Alten (1885-1933), acteur allemand ;
 Jürgen von Alten, réalisateur et acteur allemand ;
 Steve Alten, auteur américain de science-fiction ;
 Wietse van Alten, archer néerlandais et médaillé olympique.

Alten peut aussi désigner :
 Alten, une société de services technologiques.